Shier est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1947), homme d'affaires australien
 (1903-1968), chirugien canadien

Voir aussi

Homonymie de patronyme